Guaycochea ist der Familienname folgender Personen:

 Luciano Guaycochea (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Samuel Guaycochea (1903–1973), argentinischer Militär und Diplomat